Isla Blanca (Argentina) puede referirse a las siguientes islas de Argentina:

 Isla Blanca (Chubut): en la Provincia del Chubut; 
 Isla Blanca (Santa Cruz): en la Provincia de Santa Cruz.